Domingo est un mot espagnol signifiant « dimanche ».

Prénom 
Domingo est également un prénom hispanique correspondant à Dominique. Ce prénom est devenu un patronyme.

Ce prénom a des variantes :
 , dont la terminaison en -ez indique la filiation (Domínguez, fils de Domingo) ;
 .

Patronyme 

 Amalia Domingo (1835-1909),  écrivaine espagnole; 
 Marcelino Domingo Sanjuán (1884-1939), journaliste et homme politique espagnol ;
 Francesc Domingo (1893-1974), peintre catalan ;
 Marcel Domingo (1924-2010), footballeur français ;
René Domingo (1928-2013), footballeur français ;
 Paolo Domingo, acteur chanteur français ;
 Eugene Domingo (1971-), actrice philippine ;
 Plácido Domingo, chanteur d'opéra et chef d'orchestre espagnol ;
 Fabien Domingo, joueur de rugby à XV français ;
 Thomas Domingo, joueur de rugby à XV français.

Toponymie 

  ;
 Puente de Domingo Flórez, commune espagnole ;
 Domingo Peña, une des 15 paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida.

Autres 
 Domingo (1994-), animateur, commentateur, streamer et vidéaste français
 Bataille de San Domingo
 Cathédrale de Santo Domingo de la Calzada
 Chemin de fer Domingo Faustino Sarmiento
 Air Santo Domingo

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom espagnol
Homonymie de prénom
Patronyme hispanique